Wehrkraftzersetzer bezeichnet

 eine Person, die wehrkraftzersetzende Handlungen begeht, siehe Wehrkraftzersetzung
 eine deutsche Punkband, siehe Die Wehrkraftzersetzer